Franchi (полное название ) — итальянская компания, производящая огнестрельное оружие.

Продукция компании

Пистолеты-пулемёты 
 Franchi LF-57

Автоматы 

 Franchi LF-58
 Franchi LF-59 — копия FN FAL
 Franchi mod. 641

Ружья (дробовики) 
 SPAS-12
 SPAS-15
 AL-48
 Falconet
 Inertia
 Alcione
 Sporting
 Aristocrat
 Falconet
 Grand Prix 90
 Highlander
 Instinct
 Veloce
 Affinity
 Barrage

Винтовки 

 Momentum

Ссылки 
 Ружья Franchi

Производители огнестрельного оружия Италии
Компании Италии